Фінал Кубка Італії з футболу 1964 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1963—1964, в яких зустрічались «Рома» і «Торіно».

Шлях до фіналу

Матч

Перегравання

Посилання 
 Кубок Італії 1963—1964 на rsssf 
 Кубок Італії 1963—1964 на xoomer.virgilio.it 

Матчі ФК «Рома»
1964
Фінали кубка Італії з футболу
Італія
Спортивні змагання у Римі
Спортивні змагання у Турині
 0906-1101
 06
 01
 1964
 1964